Jméno a příjmení Paul Anderson může označovat:

 Paul Anderson (fotbalista) (* 1988) – anglický fotbalista
 Paul Anderson (herec) – anglický herec
 Paul Anderson (hudebník) – člen skupiny The Piano Guys
 Paul Edward Anderson (1932–1994) – americký vzpěrač
 Paul Francis Anderson (1917–1987) – americký katolický biskup
 Paul Thomas Anderson (* 1970) – americký filmový režisér
 Paul W. S. Anderson (* 1965) – britský filmový režisér

Podobné jméno
 Poul Anderson (1926–2001) – americký autor sci-fi